

Саййод — село, район Хамадоні, Хатлонська область
 Саййод — село, Шахрітуський район, Хатлонська область